To Love - Trouble est un manga de Saki Hasemi et Kentaro Yabuki
 To Love est un album de Faye Wong sorti en 2003.
 To Love est un album de Kana Nishino sorti en 2010.